Antonio Garrido puede referirse a:

 António José da Silva Garrido (1932−2014), árbitro de fútbol portugués.
 Antonio Garrido (n. 1944), golfista español.
 Antonio Garrido Mardones (n. 1953), político chileno.
 António Garrido Molina (n. 1963), escritor español.
 Antonio Garrido Correas (n. 1964), poeta y traductor español.
 Antonio Garrido Benito (n. 1971), actor y presentador de televisión español.
 Antonio Garrido Coronado, más conocido como Toni Garrido (n. 1973); periodista español.